Roorda ist der Familienname folgender Personen:

 Bas Roorda (* 1973), niederländischer Fußballspieler
 Geert Arend Roorda (* 1988), niederländischer Fußballspieler
 Henri Roorda (1870–1925), Schweizer Lehrer und Anarchist
 Stephanie Roorda (* 1986), kanadische Radrennfahrerin